ATG16L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 607 амінокислот, а молекулярна маса — 68 265.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, автофагія, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Автофагія